Centro Televisivo Vaticano
CTV Television Network, een Canadese televisiezender